Pferdebrunnen bezeichnet

allgemein

 eine Tränke insbesondere für Pferde

und speziell

 den Pferdebrunnen I in Bremen
 den auch Pferdebrunnen genannten Körtingbrunnen in der Lister Meile in Hannover

Siehe auch:
 Pferdekutschenbrunnen des Künstlers Max Sauk in der Limmerstraße in Hannover
 Pferdeschwemme